plaats
 Malabar (berg), stratovulkaan op het Indonesische eiland Java
 Malabar (Cibadak), een bestuurslaag in Indonesië
 Malabar (India), kuststrook in het zuidwesten van India
 Malabar (Seychellen), eiland in het atol Aldabra
 Malabar (Trinidad en Tobago), plaats in Trinidad en Tobago

Varia
 Malabarparkiet, parkietsoort
 Syro-Malabar-Katholieke Kerk, oosterskatholieke kerk in India